The Violin – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kinemacolor Company
The Violin – cortometraggio del 1974 prodotto dalla Sincinkin, candidato Oscar al miglior cortometraggio
The Violin – cortometraggio del 2007 diretto da Inbar Gilboa
The Violin – cortometraggio del 2012 diretto da Louis Gurgitano e Terry Roueche